Erik Lamela – calciatore argentino con passaporto spagnolo
 Yago Lamela – atleta spagnolo specializzato nei salti in estensione
 Solfara Lamela –  miniera di zolfo in provincia di Agrigento